«Dreamer» puede referirse a:
La palabra inglesa traducible como soñador o idealista.
Los que buscan el american dream ("sueño americano").
Los afectados por la Dream Act.
El término o connotación Dreamers (soñadores).

Apellido 
Tommy Dreamer

Obras con ese título 
«Dreamer», de John Gatins (2005).
The Dreamers, película de Bernardo Bertolucci (2003).